Permisywność społeczna – atmosfera przyzwolenia na czyny dewiacyjne czy nawet przestępcze wywierające presję na agendy kontroli społecznej w kierunku powstrzymywania się od wymierzania sankcji, lub wymierzania sankcji niewspółmiernie łagodnych.

Przypisy 

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej